Jan Rudolf Raczyński (1865–1918) – pediatra
 Jan Raczyński (chirurg) (1899–1972) – chirurg
 Jan Raczyński (wojskowy) (1893–1959) – wojskowy
 Jan Raczyński (1954–2020) – ekspert w zakresie taboru szynowego, redaktor naczelny prasy branżowej

Przypisy